Сарсания () — грузинская и абхазская фамилия. Известные носители:

  (род. 1973) — грузинский боксёр.
 Сарсания, Ксения Павловна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Сарсания, Константин Сергеевич (1968—2017) — советский футболист, российский футбольный агент и тренер.
 Сарсания, Руслан Вячеславович (в монашестве Давид; род. 1978) — абхазский священнослужитель.